Ireon bezeichnet:

 den Küstenort Ireo auf der Insel Samos
 IREON, ein wissenschaftliches Internetportal zu internationalen Beziehungen und Länderkunde